Woźniki ist der Name folgender Ortschaften in Polen:
 Woźniki, Stadt in der Woiwodschaft Schlesien
Dörfer in der Woiwodschaft Großpolen:
 Woźniki (Grodzisk Wielkopolski), Dorf der Gmina Grodzisk Wielkopolski im Powiat Grodziski
 Woźniki (Łubowo), Dorf der Gmina Łubowo im Powiat Gnieźnieński
Dorf in der Woiwodschaft Kleinpolen:
 Woźniki (Tomice), Dorf der Gmina Tomice 
Dörfer in der Woiwodschaft Łódź:
 Woźniki (Dalików), Dorf der Gmina Dalików im Powiat Poddębicki
 Woźniki (Lgota Wielka), Dorf der Gmina Lgota Wielka im Powiat Radomszczański
 Woźniki (Wola Krzysztoporska), Dorf der Gmina Wola Krzysztoporska im Powiat Piotrkowski
Dörfer in der Woiwodschaft Masowien:
 Woźniki (Łosice), Dorf der Gmina Łosice im Powiat Łosicki
 Woźniki (Płońsk), Dorf der Gmina Płońsk im Powiat Płoński
 Woźniki (Radzanowo), Dorf der Gmina Radzanowo im Powiat Płocki
Dorf in der Woiwodschaft Schlesien:
 Woźniki (Irządze), Dorf der Gmina Irządze